Not of This Earth (1957), een film van Roger Corman
Not of This Earth (1988), een film van Jim Wynorski